Михаил Оттович Блом  (17 сентября 1856 —24 мая 1896) — российский военный деятель, генерал-майор, участник русско-турецкой войны. Военный агент в Дании, член Финляндского сената, писатель.

Биография 
Происходил из дворян Великого Княжества Финляндского. Сын генерал-лейтенанта директора Финляндского кадетского корпуса Блома, Оттона Гавриловича. Родился 17 сентября 1856 года. Образование получил в Пажеском корпусе, затем окончил курс в Николаевской академии Генерального штаба.

7 августа 1874 года произведен в прапорщики Преображенского полка.  Принимал участие в русско-турецкой войне. Был в делах под  Этрополем (10,11 и 12 ноября), при Таш-Кессене (19 декабря), под Филипполем (3 января).  В мае 1878 года заболел тифом в Стефано и в июне эвакуирован в Россию.

В 1879 году поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. После окончания курса в академии в апреле 1882 года назначен помощником старшего адъютанта штаба Финляндского военного округа. 30 августа 1884 года произведен в подполковники Генерального штаба. В мае того же года назначен младшим делопроизводителем военно-ученого комитета.

4 июля 1885 года назначен военным агентом в Копенгагене и Стокгольме . 19 ноября 1896 года назначен состоять при военном министре.

Скончался 24 мая 1896 года.

Труды 
Блом М. О Война 1864 в Дании. Тир. 5 экз. Карты. Москва Изд-во В. Секачев 2012 г. 496с.

Награды 
 Орден Святого Владимира  4-й ст.
 Орден Святого Станислава  2-й ст.
 Орден Святой Анны  3-й ст.
 Орден Святого Станислава  3-й ст.
 Орден Святой Анны  4-й ст.
 Медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878»
 Орден Спасителя
 Орден Данеброг
 Орден Святого Олафа
 Императорский австрийский орден Франца Иосифа
 Орден Короны Румынии

Источники 
 Столетие военного министерства. Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов общего состава по канцелярии военного министерства с 1802 до 1902 г. включительно. Книга 2 стр 707.
 Фрейман, Отто Рудольфович Пажи за 185 лет : Биогр. и портр. бывших пажей с 1711 по 1896 г. / Собр. и изд. О. фон Фрейман стр 666.

Ссылки 
Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 69